Calle Córdoba puede hacer referencia a:

 La calle Córdoba de la ciudad de Málaga, España; 
 La calle Córdoba de la ciudad de Rosario, Argentina;
 La Avenida Córdoba de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, que en un tramo es calle, y antiguamente era angosta.